Wohnstadt bezeichnet

 städtebaulich eine Trabantenstadt oder Satellitenstadt
 Ortsnamen:
 Wohnstadt (Überherrn), Ortsteil der Gemeinde Überherrn im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Wohnstadt (Mömbris), Wüstung auf dem Gebiet von Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern